I Surrender Dear (piosenka)
 I Surrender Dear (film 1931)
 I Surrender Dear (film 1948)